Olbertz ist der Familienname folgender Personen: 

 Jan-Hendrik Olbertz (* 1954), deutscher Erziehungswissenschaftler und Politiker
 Manfred Olbertz (1926–2002), deutscher Agrarwissenschaftler und Hochschullehrer
 Marc Olbertz, eigentlicher Name von Perplexer (* 1970), deutscher DJ und Musiker
 Otto Josef Olbertz (1881–1953), deutscher Maler und Grafiker 
 Martin Olbertz (* 1964), deutscher Schauspieler 
 Walter Olbertz (* 1931), deutscher Pianist und Hochschullehrer 

Siehe auch:
 Augustin Olbert (1895–1964), deutscher Bischof